Con el nombre de Camporredondo nos podemos referir a:

Perú 
 el distrito de Camporredondo, en la provincia de Luya, departamento de Amazonas (Perú);
 la localidad de Camporredondo, capital del distrito anterior.

España 
 Camporredondo, un municipio de la provincia de Valladolid (España);
 Camporredondo, un antiguo municipio de la provincia de Soria (España), desaparecido a mediados del siglo XIX al integrarse en el de Diustes, actualmente integrado a su vez en el de Villar del Río;
 Camporredondo, una localidad del municipio de Chiclana de Segura, en la provincia de Jaén (España);
 San Juan de Piedrafita de Camporredondo, una parroquia del concejo de Baralla, en la provincia de Lugo (España);
 Santo André de Camporredondo, una parroquia del concejo de Ribadavia, en la provincia de Orense (España); 
 Camporredondo de Alba, una localidad del municipio de Velilla del Río Carrión, en la provincia de Palencia (España), que hasta los años 1970 fue municipio independiente;
 el embalse de Camporredondo, en la localidad anterior.

Personas 
 Calixto Camporredondo (1815-1857), poeta y periodista español.